Deze (onvolledige) lijst toont een overzicht van watertorens in België.

|}